Pomacocha ou Pumacocha est le nom de plusieurs lacs péruviens :
  de la province de Vilcas Huamán 
  de la province de Jauja 
  situé à  dans la province de Yauli , son barrage a été construit en 1942.
 , lac d'altitude (à ) de la province de Lima ,  la grotte de Sima Pumaqucha considérée comme la grotte la plus profonde des Andes est située près de ce lac.

C'est aussi le nom du site archéologique Intihuatana de Pomacocha situé au bord du lac Pomacocha de la province de Vilcas Huamán.